Die Liste von Orten in Sierra Leone bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Ortschaften des westafrikanischen Staates Sierra Leone. 

Die mit Abstand größte Agglomeration in Sierra Leone ist die Hauptstadt Freetown mit einer Einwohnerzahl von 1.050.301 (Zensus 2015). Damit konzentriert sich rund 15 Prozent der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 8000 Einwohnern, die Ergebnisse der Volkszählungen vom 8. Dezember 1974, 15. Dezember 1985 und 4. Dezember 2004 sowie vom 5. Dezember 2015. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Provinz und Gebiet), zu dem die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Siehe auch 
 Verwaltungsgliederung Sierra Leones

Weblinks 
 Statistics Sierra Leone

Einzelnachweise 

 
Sierra Leone